

Населені пункти та їхні частини

 Домахово — село в гміні Кробя Гостинського повіту Великопольського воєводства
 Домахово — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Домахово — осада в гміні Тромбкі-Вельке Ґданського повіту Поморського воєводства

Примітки